Lacuna är ett släkte av snäckor som beskrevs av Turton 1827. Lacuna ingår i familjen strandsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Strandsnäckor
Lacuna